Гидроарсенат олова(II) — неорганическое соединение, 
кислая соль металла олова и мышьяковой кислоты с формулой SnHAsO,
кристаллы,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Растворение гидроксида олова(II) в растворе мышьяковой кислоты

Физические свойства 
Гидроарсенат олова(II) образует бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,4777 нм, b = 1,4153 нм, c = 0,6024 нм, β = 100,25°, Z = 4
.

Образует кристаллогидрат состава SnHAsO•½HO — бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,

параметры ячейки a = 0,4931 нм, b = 1,366 нм, c = 0,6133 нм, β = 100,18°, Z = 4
.

Химические свойства 
 При нагревании кристаллогидрат теряет воду:

 При сильном нагревании образует диарсенат олова:

Применение 
 В ветеринарии как антигельминтное средство.

Примечания

Литература 
 

олова